Список рекордов чемпионата мира по ралли, начиная с его основания в 1973 году и до наших дней. С более подробными статистическими данными можно ознакомиться в соответствующих списках по заданной тематике. Их можно выбрать или в таблице справа, или в заголовке каждой конкретной таблицы.

Данные приведены на 23 ноября 2022 года.

Пилоты

Количество побед и подиумов

Подряд в рамках одного чемпионата

Возраст

Количество побед и подиумов на отдельных этапах

Штурманы

Автомобили

Ралли

Быстрейшие ралли 
()

Победы с наименьшим отрывом

Национальность

Победы у пилотов по национальности

Победы у штурманов по национальности

Примечания